Брайен () — имя собственное.

Имя 
 Брайен Фиц-Каунт (иногда Брайен Уоллингфордский или Брайен де Инсула; ок. 1100—ок. 1150) — англонормандский рыцарь, сеньор Уоллингфорда и Абергавенни.

Фамилия 
 Брайен, Аня (род. 1940) — норвежская кинорежиссёр, сценарист и актриса.
 Брайен, Джордж Хартли (1864—1928) — английский математик и механик, профессор математики в колледже Университета Бангора (Уэльс).
 Брайен, Дон (род. 1959) — канадский гребец-байдарочник, выступал за сборную Канады на всём протяжении 1980-х годов.
 Брайен, Майкл (1757—1821) — английский коллекционер и ценитель искусств.
 См. также 
 Брайан